Lokri kann folgendes bezeichnen:

Lokri (Gemeinde), eine griechische Gemeinde
Locri, eine italienische Gemeinde